hormon folikulotropowy
 Flash Airlines
 Filesystem Hierarchy Standard